Nieland steht für:
 die ehemalige Hallig Nieland (meist Nielandt), siehe Strand (Insel)

Nieland ist der Familienname von:
 Gerda Krüger-Nieland (1910–2000), Senatspräsidentin am Bundesgerichtshof
 Hans Nieland (1900–1976), deutscher Politiker (NSDAP) 
 Iris Nieland (* 1960), deutsche Politikerin (AfD)
 Ludwig Nieland (1867–nach 1919), deutscher Reichsgerichtsrat
 Nick Nieland (* 1972), britischer Leichtathlet
 Stefan Nieland (* 1966), Präsident der Fachhochschule der Wirtschaft, Paderborn

Siehe auch:
 Niland (Begriffsklärung)